Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio ŠNK Metalac Međurić, ali se nije plasirao u viši rang (1. ŽNL Sisačko-moslavačku). Iz lige je ispalo NK Mahovo.

Tablica

Izvori 

 Glasilo #15/2014 Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije 

2013-14
sisačko-moslavačka-2